Hāwea ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender geographischer Ort in Neuseeland:
 Lake Hāwea, See in der Region Otago
 Lake Hāwea (Ort), Ort am Lake Hāwea
 Hāwea River, Fluss, der den Lake Hāwea entwässert
 Hāwea / Bligh Sound, Sound im Süden von Fiordland
 Hāwea Conservation Park, Naturschutzpark in der Region Otago